Radiella är ett släkte av svampdjur. Radiella ingår i familjen Polymastiidae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life och Dyntaxa:

Källor 

Horn- och kiselsvampar
Radiella